Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Iron () :
le comté d'Iron, situé dans l'État du Michigan ;
le comté d'Iron, situé dans l'État du Missouri ;
le comté d'Iron, situé dans l'État de l'Utah ;
le comté d'Iron, situé dans l'État du Wisconsin.